Die Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1938/39 war die sechste Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Westfalen im Sportgau Westfalen. Erneut fand der Spielbetrieb in sieben regionalen Gruppen statt, die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Westfalen 1939/40, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden.

In der Aufstiegsrunde setzten sich die BSG Gelsenguß Gelsenkirchen und der VfB 03 Bielefeld durch und spielten somit in der kommenden Spielzeit erstklassig.

Gruppe 1 – Dortmund

Gruppe 2 – Gelsenkirchen

Gruppe 3 – Münster

Gruppe 4 – Siegerland

Gruppe 5 – Minden

Gruppe 6 – Bochum

Gruppe 7 – Sauerland

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen. AGON Sportverlage, Kassel 1997, .

1938
Fußballsaison 1938/39